Roejen (gemeente), gemeente in Bulgarije
 Roejen (Boergas), hoofdplaats van bovengenoemde gemeente
 Roejen (Plovdiv), plaats in Bulgarije

 Roejen (berg), berg in Bulgarije
 Roejen (gebergte), gebergte in Servië en  Macedonië